UAZ puede referirse a:

 UAZ, fabricante de todoterrenos rusa.
 La Universidad Autónoma de Zacatecas, México y sus escuadras deportivas:
 Caxcanes UAZ - equipo de fútbol americano de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
 Tuzos de la UAZ - equipo del Circuito de Básquetbol del Noreste con sede en Zacatecas.

Siglas